Gribow steht für:
 Gribow, Ort im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Deutschland
 Gribow, Ort in der Wojewodschaft Westpommern in Polen, siehe polnisch Grzybowo (Kołobrzeg)

Gribow ist der Familienname folgender Personen:
 Boris Georgijewitsch Gribow (* 1935), russischer Chemiker
 Lew Alexandrowitsch Gribow (* 1933), russischer Physiker und Physikochemiker
 Wladimir Naumowitsch Gribow (1930–1997), russischer Physiker 

Siehe auch
Gribov